El apellido Mori puede ser de origen japonés o italiano. En Japón, Mori también suele ser usado como nombre y puede referirse a:

Apellidos Mori de origen italiano 

Alessandro Mori Nunes, futbolista brasileño;
Américo Mendoza Mori, literato y docente peruano 
Antonio Mori, botánico italiano.
Bernardino Serrano Mori, exfutbolista y entrenador de fútbol español, conocido como Mino; 
Camilo Mori Serrano, pintor chileno;
Damian Mori, futbolista australiano;
Daniela Mori, exmodelo, compositora y cantante argentina
Felix Díaz Mori, militar mexicano;
Fernando Masías Mori, futbolista peruano; 
Francisco Javier Mori, futbolista español, conocido como Pirri Mori;
Manuele Mori, ciclista italiano;
Marisa Mori, artista pintora y grabadora italiana
Massimiliano Mori, antiguo ciclista italiano;
Rogelio Gabriel Funes Mori, futbolista argentino naturalizado mexicano;
Ramiro Funes Mori, futbolista argentino;
Rubén Mori, futbolista peruano;
Simone Mori, ciclista italiano;

Nombres o apellidos Mori de origen japonés
El Clan Mori fue una familia japonesa descendiente de Seiwa Genji;
Mōri Kanbei o Mōri Shigeyoshi, matemático japonés;
Mōri Motonari, destacado Daimyō de Japón;
Mori Ōgai, seudónimo literario de Mori Rintarō, médico militar, traductor, crítico literario y novelista japonés;
Mori Ranmaru, miembro del Clan Mori;
Musashi, cuyo verdadero nombre es Akio Mori, kickboxer japonés .
Bárbara Mori, actriz y modelo uruguaya;
Manny Mori, Presidente de los Estados Federados de Micronesia;
Riyo Mori, bailarina y modelo japonesa;
Shigefumi Mori, matemático japonés;
Toshia Mori, actriz estadounidense de origen japonés;
Yoshirō Mori, primer ministro de Japón.
José Mori, Primer Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú - 1984.

Localidades
Mori, localidad y comune italiana de la provincia de Trento;
Sant Mori, un municipio de la comarca del Alto Ampurdán en la provincia de Gerona, Cataluña, España;
Mori, una pueblo en la prefectura de Shizuoka, Japón.

Otros usos
 La abreviatura Mori empleada para indicar a dicho botánico italiano como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales.
 La palabra japonesa Mori (森, kanji), significa bosque.
Memento mori es una frase latina que significa "Recuerda que morirás." 
Memento Mori es un film de terror surcoreano.